Déli-Alpok - az európai Alpok magashegység, Keleti-Alpok hegycsoportjának egyik része
 Déli-Alpok (Új-Zéland) - Új-Zéland Déli-szigetének közepén húzódó hegyvidék